Ramillies (Belgio) – municipalità belga del Brabante Vallone
 Ramillies (Francia) – comune francese del dipartimento del Nord